Джордж Грэм (; род. 30 ноября 1944, Баргедди, Норт-Ланаркшир) — шотландский футболист и тренер.

Игровая карьера 

Джордж Грэм родился в очень бедной семье. Его отец умер от туберкулёза, когда Джорджу был лишь месяц. Но подрастая, Грэм проявил себя как неплохой футболист, и им заинтересовались многие футбольные клубы.

В день своего семнадцатилетия Грэм подписал первый профессиональный контракт с «Астон Виллой». Но там он за три года сыграл лишь восемь матчей, и ушёл в «Челси». Там он играл очень хорошо, но нарушил режим, и был отчислен из команды Томми Дохерти.

В 1966 его купил «Арсенал», где он вошёл в основной состав. В двух сезонах он становился лучшим бомбардиром команды. Однако покупка Алана Болла сделала его позиции неуверенными. В 1972 его продали в «Манчестер Юнайтед». Там Грэм забивал не очень часто.

В дальнейшем Грэм доигрывал во втором дивизионе английского футбола за «Портсмут» и «Кристал Пэлас».

Карьеру игрока Джордж Грэм завершил в США.

Тренерская карьера 

Карьеру тренера Грэм начинал в «Миллуоле». Он вывел его в третий дивизион, заставив обратить на себя внимание боссов «Арсенала».

Грэм стал формировать новый «Арсенал», собирая его буквально «по камешкам». Он начинает строить команду с мощной обороной. В воротах «Арсенала» стояли прекрасные вратари Джон Лукич и Дэвид Симэн, в защите играли Дэвид О’Лири, Мартин Киоун и знаменитый «Мистер Арсенал» Тони Адамс.

Первым трофеем стал Кубок Лиги, выигранный в 1987 год у «Ливерпуля» 2:1. Затем команда выигрывает новые и новые трофеи: два чемпионата Англии, Кубок Англии, ещё один Кубок лиги.

В 1994 году был выигран Кубок кубков: в финале в Копенгагене побеждена «Парма» 1:0, решающий гол забил Алан Смит.

Неожиданно в 1996 году разгорелся трансферный скандал: якобы Грэм присвоил большую сумму денег в одной из сделок межсезонья. Руководство «Арсенала» вынуждено было отправить тренера в отставку.

Джордж приходит в «Лидс», который после успехов эпохи Дона Реви откатился в середину таблицы чемпионата. Под руководством Грэма «Лидс» возвращается в первую шестёрку.

В 1998 году заинтересованным в услугах Грэма стал «Тоттенхэм Хотспур». Три года с Грэмом клуб провёл не очень удачно, занимая места во втором десятке таблицы. Зато в 1999 году у «Лестер Сити» был выигран Кубок лиги — 1:0. В 2001 году Грэм ушёл в отставку.

В 2000-е годы работал футбольным экспертом на Sky Sports.

Достижения

В качестве игрока 
 «Челси»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1965

 «Арсенал»
 Чемпион Первого дивизиона: 1970/71
 Обладатель Кубка Англии: 1971
 Обладатель Кубка ярмарок: 1970
 Итого: 3 трофея

В качестве тренера 
 «Миллуолл»
 Обладатель Трофея Футбольной лиги: 1983
 Чемпион Третьего дивизиона: 1984/85
 Итого: 2 трофея

 «Арсенал»
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1988/89, 1990/91
 Обладатель Кубка Англии: 1993
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 1987, 1993
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1994
 Обладатель Суперкубка Англии: 1991
 Итого: 7 трофеев

 «Тоттенхэм Хотспур»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1999

Личные достижения 
 Зал славы шотландского футбола: включён в 2015

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Миллуолл»
Тренеры ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Тренеры ФК «Арсенал» Лондон
Тренеры ФК «Лидс Юнайтед»
Члены Зала славы шотландского футбола